Stanisław Rakoczy ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Rakoczy (Politiker, 1948) (1948–2013), polnischer Politiker
 Stanisław Rakoczy (Politiker, 1958) (* 1958), polnischer Politiker